Corbeville peut désigner:

Lieux-dits 
 Corbeville, hameau de Saint-Martin-des-Champs, Yvelines.
 Corbeville, hameau de Giremoutiers, Seine-et-Marne.
 Domaine de Corbeville, lieu-dit à Orsay, Essonne.
 Plaine de Corbeville, lieu-dit à Orsay, Essonne.
 Corbéville, lieu-dit à Donjeux, Haute-Marne.

Châteaux 
 Château de Corbeville à Orsay, Essonne.
 Château de Corbeville à Saint-Martin-des-Champs, Yvelines.

Homonymie de toponyme